Песма Евровизије 1971. било је 16. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 3. априла 1971. у Гајети театру у Даблину, у Ирској. Био је то први пут да је Ирска домаћин такмичења. Водитељ такмичења је била Бернадет ни Галчоир.

18 земаља је учествовало на такмичењу: дебитант на овом такмичењу је била Малта, а Аустрија, Норвешка, Португал, Финска и Шведска се враћају након бојкота такмичења. Монако је остварио своју прву победу освојивши 128 поена.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1971.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1971.